— это название жанра ежегодных, многолетних, исторических сериалов, транслируемых NHK в Японии. История этого жанра началась с выходом в 1963 году черно-белого сериала  в главной роли с актёрам театра кабуки Оноэ Сёроку II и актрисой, звездой  Тикагэ Авасимой. Период вещания: в среднем один год с января по декабрь. Стандартная 45-минутная серия транслируется на канале NHK General TV каждое воскресенье в 20:00. Также доступны трансляции на каналах NHK BS Premium и NHK World Premium.

Текущий сериал

Предстоящие сериалы 
 
 Idaten: Tokyo Olympics Banashi

Список сериалов

NHK Специальная дорама 
 изначально должен был транслироваться в 2006 году, но сценарист сериала совершил самоубийство, вызвав задержку в производстве. Сериал был показана как «Специальная дорама NHK» в трех частях, каждая из которых транслировалась с конца ноября до конца декабря каждого года.

См. также 
 Дорама
 Дзидайгэки
 Асадора

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дорама